Freja, eller Freia kan syfta på:

 Freja – en gudinna i nordisk mytologi
 Freja (namn) – ett kvinnonamn med nordiskt (isländskt) ursprung
 Freja (satellit) – en svensk rymdsatellit

 Freja! –  ett feministiskt radioprogram som sändes i Sverige radio P1
 Freja eID - en form av mobil e-legitimation 
 Freja, Västerås – en stadsdel i Västerås
 Freja (1870–1882) – dotterbolag till Skandia

 Försäkringsaktiebolaget  Freja (1906–1950) – dotterbolag till Skandia

 76 Freia – en asteroid

Fartyg 
 Freja (1885) – en svensk ångkorvett
 Freja (bogserbåt) – en svensk bogserbåt, byggd 1998

 HMS Freja (A221) – ett svenskt trängfartyg
 M/S Freja (bilfärja) – bilfärja på Ekeröleden
 M/S Freja (fiktivt fartyg) – fiktiv båt i TV-serien Rederiet
 S/S Freja af Fryken – förlist, bärgad och restaurerad ångbåt som trafikerar Frykensjöarna, Värmland

Litterära verk 
 Freja : poetisk kalender för år 1830–1831 – ett verk av Carl Fredric Dahlgren. Läs på runeberg.org!
 Freja, poetisk kalender för 1832–1833 – ett verk av Carl Fredric Dahlgren. Läs på runeberg.org!
 Freja (tidskrift) – en politisk och litterär tidskrift 1836–1844
 Freja : poetisk kalender 1852–1854 –  redigerad av Bernhard Cronholm, utgiven i Lund. Läs på Litteraturbanken!
 Freja (kalender) : kalender på vers och prosa (1861–1879) 
 Freja : illustrerad skandinavisk modetidning (1873–1907)
 Freja - Sagan om Valhalla  – en roman från 2002 av Johanne Hildebrandt, första delen i trilogin Sagan om Valhalla.